Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Joakim Nyström e Mats Wilander che hanno battuto in finale Anders Järryd e Hans Simonsson 1-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Hans Simonsson (finale)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (campioni)

 Jan Gunnarsson /  Russell Simpson (quarti di finale)
 Stefan Simonsson /  Henrik Sundström (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1983